D’Ippolito ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo d’Ippolito di Sant’Ippolito (1933–2022), Profess-Großkreuz-Bailli und seit 2011 Großkomtur des Souveränen Malteserordens
 Gennaro D’Ippolito (* 1936), italienischer Gräzist und Neogräzist
 Girolamo d’Ippolito O.P., Erzbischof von Tarent
 Guido d’Ippolito (1894–1933), italienischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Ippolito